San Feliz puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 San Feliz de Torío, localidad del municipio de Garrafe de Torío.
 San Feliz de las Lavanderas, localidad del municipio de Quintana del Castillo.
 San Feliz de Órbigo, localidad del municipio de Villares de Órbigo.
 :
 San Feliz, parroquia del concejo de Lena.
 San Feliz, parroquia del concejo de Valdés.
 San Feliz, parroquia del concejo de Piloña.
 San Feliz, parroquia del concejo de Villaviciosa.